Sæson 2007 i Formel 1 er nr. 58 i FIA Formel 1.

Nye regler 
Motorene er blevet "fryst" så de er ens for alle.
Motorene må max køre 19000 rpm.
Alle skal bruge de samme dæk. (Bridgestone)
Alle skal bruge både de bløde og hårde dæk i løbet af et løb.
I år er der frit brug af software til motorstyring. Dette ændres dog i 2008 hvor alle biler skal være udstyret med samme software og styreboks.

Formul 1 2007 løbs kalender

Konstruktører og kørere i 2007 

Notes
 † 3. Kører

 ‡ Alle motore der passer til Formel 1 2.4L V8 specificationer introduceder i 2006.

 Test kørere som kun har kørt Fredags træninger.

Resultater

Grands Prix 

 † Fernando Alonso have kvalificeret sin til pole position men fik en straf på 5 placinger for at spærre for Lewis Hamilton i pitten.
 ‡ McLaren have ikke tilllelse til at have andre end kørere på podiet.
 ‡* McLaren fik ikke tildelt konstruktører point eller trofæer på podiet.

Kørere 

 Kørere fuldførte ikke løbet, men blev klassificeret fordi de fuldførte over 90% af løbets distance.

konstruktør 

 † Efter en episode i slutningen af  kvalifikation 3. session ved Ungarns Grand Prix, beslutte FIA, at på grund af overtrædelser under kvalifikationen, ville McLaren ikke blive uddelt nogen point. Kørere beholdte dog de vundne point. (Alonso blev degraderet fem pladser fra pole på start grid).  Mclaren mistede 15 point i denne begivenhed. Denne straf kunne McLaren have anket, men holdet gjorde intet.
 ‡ McLaren mistede alle deres point i konstruktørmesterskabet som et resultat af en afgørelse fra World Motorsport Council i spionagekontroverset.

Løb

Australien 
Kørt den 18. marts kl. 4:00 CEST (14:00 lokal tid) på Melbourne Grand Prix Bane.

Malaysia 
Kørt den 8. april kl. 8:00 CEST (15:00 lokal tid) på Sepang International Circuit.

Bahrain 
Kørt den 15. april kl. 13:30 CEST (14:30 lokal tid) på Bahrain International Circuit.

Spanien 
Køres den 13. maj kl. 13:00 CEST (13:00 lokal tid) på Circuit de Catalunya.

Monaco 
Køres den 27. maj kl. 14:00 CEST (14:00 lokal tid) på Circuit de Monaco.

Canada 
Køres den 10. juni kl. 19:00 CEST (13:00 lokal tid) på Circuit Gilles-Villeneuve.

USA 
Køres den 17. juni kl. 19:00 CEST (13:00 lokal tid) på Indianapolis Motor Speedway.

Frankrig 
Køres den 1. juli kl. 14:00 CEST (14:00 lokal tid) på Circuit de Nevers Magny Cours.

Storbritannien 
Køres den 8. julikl. 14:00 CEST (13:00 lokal tid) på Silverstone Circuit.

Tyskland 
Køres den 22. juli kl. 14:00 CEST (14:00 lokal tid) på Nürburgring.

Ungarn 
Køres den 5. august kl. 14:00 CEST (14:00 lokal tid) på Hungaroring.

Tyrkiet 
Køres den 26. august kl. 14:00 CEST (15:00 lokal tid) på Istanbul Park.

Italien 
Køres den 9. september kl. 14:00 CEST (14:00 lokal tid) på Autodromo Nazionale di Monza.

Belgien 
Køres den 16. september kl. 14:00 CEST (14:00 lokal tid) på Circuit of Spa Francorchamps.

Japan 
Køres den 30. september kl. 6:30 CEST (13:30 lokal tid) på Fuji Speedway.

Kina 
Køres den 7. oktober kl. 8:00 CEST (14:00 lokal tid) på Shanghai International Circuit.

Brasilien 
Køres den 21. oktober kl. 18:00 CEST (14:00 lokal tid) på Autodromo Carlos Pace.

Referencer

Eksterne henvisinger 
 Formula 1 – officiel website for "Formel 1" 

2007